Kuenz ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Kuenz (* 1959), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Martina Kuenz (* 1994), österreichische Ringerin

Siehe auch:
 Künz